Maple puede referirse a:
 Maple (software), un programa orientado a la resolución de problemas matemáticos.
 Maple (Wisconsin), un pueblo en el Condado de Douglas, Wisconsin, Estados Unidos.
 El nombre alternativo de la huevera (embalaje) para 30 huevos.